Sintz steht für:

 Claude Sintz, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Sintz Gas Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Motorenhersteller

Siehe auch:
 Sinz